Антонио Бурбонски (La Fère, 22. април 1518- Les Andelys, 17. новембар 1562)
је био краљ Наваре. Био је син Шарл, војвода од Вендома и Франсоаза д'Алансон.

Породично стабло 

Рођени 1518.
Умрли 1562.
Династија Бурбон
Династија Бурбон
Краљеви Наваре